

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 5 podstawowych
 Stefanówka – część wsi Chmielnik w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Stefanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą 
 Stefanówka – kolonia w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Piaski 
 Stefanówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Stefanówka – część wsi Strugi Krzywickie w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Siennica
 Stefanówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Tarczyn 
 Stefanówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna
 Stefanówka – przysiółek wsi Skrzyńsko w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Stefanówka – część wsi Jaćmierz w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zarszyn

Dzielnice miast 
 Stefanówka – część miasta Kobyłka

Miejscowości na Ukrainie 
 Stefanówka (Стефанівка) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie rohatyńskim
 Stefanówka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim
 Stefanówka – wieś w obwodzie rówieńskim

Miejscowości na Białorusi 

 Stefanówka – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.

Zobacz też 
 Stefania, Stefanka, Stefanowice, Stefanowo, Stefanów, Stefany